Аниково — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.

Входит в состав Андреевского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Андреевский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Липина Бора — 35 км, до центра муниципального образования деревни Андреевская — 16 км. Ближайшие населённые пункты — Гавриловская, Марково, Панино.

По переписи 2002 года население — 2 человека.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вашкинского района